Командные соревнования по теннису на XVII летних Азиатских играх прошли с 20 по 24 сентября в Yeorumul Tennis Courts.

Общая информация 
Женский турнир во второй раз подряд свёлся к противостоянию двух китайских команд: команда КНР вновь имела более высокий рейтинг, но Китайский Тайбэй смог отыграться за поражение в Гуанчжоу, выиграв свой третий за пять последних розыгрышей соревнования титул. Тайваньские теннисистки при этом имели не слишком высокий общий рейтинг, из-за чего не получили даже статус сеянных и на пути к золотым медалям вынуждены были провести сразу три встречи с номинально более сильными командами, каждый раз добывая победу за счёт успеха в паре и в матчах вторых ракеток одиночного рейтинга. Бронзовые медали поделили команды Казахстана и Японии, причём если постсоветская сборная впервые добилась такой чести, то восточноазиатские теннисистки добрались как минимум до полуфинала на седьмых играх подряд.

Призёры

Посев 
Лидер посева начинает турнир со второго раунда.

  (Финал, Серебряная медаль)
  (Полуфинал, Бронзовая медаль)

<ol start="3">
 ''(Полуфинал, Бронзовая медаль)
 ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Сетка

Подробные результаты финала

Ссылки 
 Результаты турнира